České příjmení Minařík, přechýleně Minaříková, nese více různých osob:

 Dagmar Minaříková (1935–2001), česká geoložka
 Ferdinand Minařík (* 1941), český žokej, otec Filipa
 Filip Minařík (* 1975), český žokej, syn Ferdinanda
 František Minařík (1864–1945), český kněz
 Jan Minařík (1862–1937), český malíř
 Jan Minařík (tanečník) (1945–2022), český tanečník a choreograf
 Jiří Minařík (* 2002), český kanoista
 Josef Minařík (* 1947), československý motocyklový závodník
 Klemens Minařík (1883–1971), český františkán
 Květoslav Minařík (1908–1974), český jogín a mystik
 Ladislav Minařík (* 1953), český fotbalista
 Libor Minařík (* 1957), československý kulturista
 Martin Minařík (1967–2009), český horolezec
 Miloš Minařík (* 1951), český fotbalista
 Pavel Minařík (* 1945), český agent StB
 Pavel Minařík (historik) (* 1963), český vojenský historik
 Stanislav Minařík (1884–1944), český překladatel

podobné
 Mina – rozcestník
 Minář – více jmen
 Mařík – více jmen

Česká příjmení